El término Escudo de Bolívar puede referirse a:

el escudo de la República de Bolívar, emblema de la República de Bolívar, antiguo nombre de la actual Bolivia.
el escudo de Bolívar, emblema del Estado Bolívar, en Venezuela.
el escudo de Bolívar, emblema del Departamento de Bolívar, en Colombia.
el escudo de Bolívar, emblema de la Provincia de Bolívar, en Ecuador.
el escudo de Bolívar, emblema del cantón Bolívar, en Ecuador.
el escudo de Bolívar, emblema del Municipio Bolívar, en Cauca, Colombia.
el escudo de Bolívar, emblema del Municipio Bolívar, en Valle del Cauca, Colombia.
el escudo de Bolívar, emblema del Municipio Bolívar, en Aragua, Venezuela.
el escudo de Bolívar, emblema del Municipio Bolívar, en Falcón, Venezuela.
el escudo de Bolívar, emblema del Municipio Bolívar, en Táchira, Venezuela.
el escudo de Bolívar, emblema del Municipio Bolívar, en Monagas, Venezuela.
el escudo de Bolívar, emblema del Municipio Bolívar, en Trujillo, Venezuela.
el escudo de Bolívar, emblema del Municipio Bolívar, en Yaracuy, Venezuela.
el escudo de Simón Bolívar, emblema del Municipio Simón Bolívar, en Zulia, Venezuela.
el escudo de Bolívar, emblema del partido de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.